Bouwmeester ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Bouwmeester (1889–1959), niederländischer Schauspieler
 David Bouwmeester (* 1978), niederländischer Basketballspieler
 Dirk Bouwmeester (* 1967), niederländischer Physiker
 Frans Bouwmeester (* 1940), niederländischer Fußballspieler 
 Gerrit Bouwmeester (1892–1961), niederländischer Fußballspieler
 Hans Bouwmeester (* 1929), niederländischer Schachspieler
 Jay Bouwmeester (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Lea Bouwmeester (* 1979), niederländische Politikerin
 Lily Bouwmeester (1901–1993), niederländische Schauspielerin
 Louis Bouwmeester (1842–1925), niederländischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Marit Bouwmeester (* 1988), niederländische Seglerin
 Theo Mann-Bouwmeester (1850–1939), niederländische Schauspielerin
 Tilly Perin-Bouwmeester (1893–1984), niederländische Schauspielerin

Siehe auch:
 Boumeester